André Carvalho é um compositor, cantor, violonista e baterista de música popular brasileira.

Suas composições já foram gravadas por nomes como Marisa Monte, Maria Gadú, Mart'nália e Djavan. É dele “Tudo diferente”, hit gravado por Maria Gadú.

Seus discos têm participações de nomes como Davi Moraes, Pedro Sá, João Parahyba, Stefan de San Juan, Pedro Baby, Nando Duarte, além de seu pai Dadi Carvalho.

Discografia 
Tempo do Tanto (2010) 
Distraído (2017)

Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Nascidos em 1981
Violonistas do estado do Rio de Janeiro
Bateristas do estado do Rio de Janeiro